Эрми () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Бапом. Расположена в 16 км к юго-востоку от Арраса, в месте пересечения автодорог D5 и D19 и в 1 км от канала Нор.

Население (2018) — 1 204 человека.

Экономика 
Уровень безработицы (2017) — 16,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 18 630 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

 
</center>

Администрация 
Пост мэра Эрми с 2020 года занимает Франсуаза Летюрк (Françoise Leturcq). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею список одержал победу, получив 57,05 % голосов.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Hermies on the Quid website 
 Personal website about Hermies 

Коммуны департамента Па-де-Кале